Příjmení Kuděj nosí více různých osobností:

Jan Kuděj – český fotograf
Zdeněk Matěj Kuděj (1881–1955) český novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel
Kateřina Kudějová (* 1990) – česká sportovkyně, vodní slalomářka

jiný význam
Kuděj (časopis), český časopis pro kulturní dějiny